Базиле́вський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Базилевський Борис Васильович (1885, Кам'янець-Подільський — 1955, Новосибірськ) — російський астроном, педагог, професор (1929).
 Базилевський Борис Миколайович (1946, Київ) — дипломат, кандидат юридичних наук (1986).
 Базилевський Володимир (1903–1997, Нью-Йорк) — церковний діяч української діаспори США.
 Базилевський Володимир Олександрович (1937, Павлиш) — український поет, лауреат Шевченківської премії (1996).
 Базилевський Ераст (? — 1937?) — український бандурист, артист Київської капелі бандуристів.
 Базилевський Іван Іванович (1935) — живописець, графік.
 Базилевський Павло Михайлович (9 вересня 1896, Затішьє — 1981) — підполковник Армії УНР.

Див. також 
 Базилевські
 Базилівський Микола Пимонович